Bjerkrheim ist der Familienname folgender Personen:
 Susann Goksør Bjerkrheim (* 1970), norwegische Handballspielerin
 Svein Erik Bjerkrheim (* 1971), norwegischer Handballspieler
 Trygve Bjerkrheim (1904–2001), norwegischer Redakteur, Autor und Dichter